Сулайманова — тюркоязычная фамилия, женская форма фамилии Сулайманов:
 Сулайманова, Кульсара (род. 1930) — советский работник народного хозяйства, Киргизская ССР.
 Сулайманова, Хадича Сулаймановна (1913—1965) — доктор юридических наук, профессор, академик АН УзССР, заслуженный деятель науки Узбекской ССР, министр юстиции УзССР.